Максим Сергеев:
 Сергеев, Максим Иванович (1926—1997) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда (1971).
 Сергеев, Максим Вячеславович (род. 1991) — белорусский шорт-трекист.